Karl Bindewald steht für:
 Karl Bindewald (Richter), hessischer Jurist, (* 1816; † 1872)
 Karl Bindewald (Unternehmen), Mühlenbetrieb in Bischheim